Cup of Austria by Icechallenge 2021 —  международный турнир по фигурному катанию, который проходил в австрийском городе Грац с 11 ноября по 14 ноября 2021 года. Организатор турнира — Австрийская федерация фигурного катания. Спортсмены выступали в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание и танцы на льду.

Турнир входит в ежегодную серию «Челленджер» текущего сезона и является седьмым его этапом.

Результаты

Мужчины

Женщины

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте ISU 
 Официальный сайт
 Результаты турнира на сайте австрийской федерация фигурного катания 

2021 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2021/2022
Ноябрь 2021 года
Спорт в Австрии в 2021 году
Международные спортивные соревнования в Граце